Elkhorn (Califórnia)
 Elkhorn (Nebraska)
 Elkhorn (Wisconsin)
 Elkhorn (Montana)
 Elkhorn City

Desambiguações de topônimos